Jonathan Edwards är namnet på bland andra:

* Jonathan Edwards (1703–1758), amerikansk väckelsepredikant
 Jonathan Edwards den yngre (1745–1801), amerikansk teolog
 Jonathan Edwards (född 1966), brittisk trestegshoppare